Behave (band), Nederlandse band
 Behave (Jett Rebel), nummer van Jett Rebel uit 2021